The Brotherhood () — двенадцатый студийный альбом немецкой метал-группы Running Wild, выпущенный 25 февраля 2002 года лейблами GUN Records и BMG.

Тексты и музыка 

Тексты песен альбома посвящены антивоенной тематике («Crossfire» и «Detonator»), излюбленным лидером группы Рольфом «Рок-н-Рольфом» Каспареком пиратам («Pirate Song»), а также злоключениям персонажей фильмов ужасов («Dr. Horror» и «The Ghost»). Название инструментальной композиции «Siberian Winter» () свидетельствует об устойчивом интересе Каспарека к истории России.

В открывающей альбом песне «Welcome to Hell» используется излюбленная музыкальная тема лидера Running Wild, отсылающая к русской народной песне «Светит месяц».

Коммерческий успех 
В марте 2002 года The Brotherhood достиг 23-го места в немецком хит-параде.

Список композиций 
Слова и музыка всех композиций — Рольф «Рок-н-Рольф» Каспарек.

Участники записи 
 Рольф «Рок-н-Рольф» Каспарек — вокал, гитары
 Петер Пихль — бас-гитара, бэк-вокал (7, 8)
 Анджело Сассо — ударные
 Ральф Новы — бэк-вокал (7, 8)

Примечания

Литература

Ссылки 

Альбомы Running Wild
Альбомы GUN Records
Альбомы BMG